Паради́з ():
 Парадиз — колишня назва кримського селища Новий Світ.
 Гран-Парадізо — гора в Альпах.
 Paradise — альбом французького діджея Боба Сінклера.
 Paradise —альбом американської співачки Лани Дель Рей.

Див. також 
 Парадайз